Seestraße 12 steht für:

 Seestraße 12 (Stralsund)
 Seestraße 12 (Unterschondorf)